Tebet peut faire référence à :

 une autre prononciation de tevet, le quatrième mois de l'année ecclésiastique et le dixième mois de l'année civile du calendrier hébraïque ;
 Tebet, un kecamatan de Jakarta-Sud, en Indonésie.